Das Kraftwerk Alba ist ein GuD-Kraftwerk in Bahrain. Es ist im Besitz von Aluminium Bahrain (ALBA) und wird auch von ALBA betrieben.

Daten 
Mit einer installierten Leistung von 2.249 (bzw. 2.265) MW ist es das leistungsstärkste Kraftwerk in Bahrain. Es dient zur Versorgung der direkt neben dem Kraftwerk gelegenen Aluminiumhütte von ALBA. Die installierte Leistung von 2.249 MW entspricht dem durchschnittlichen Stromverbrauch in ganz Bahrain.

Kraftwerksblöcke 
Das Kraftwerk besteht gegenwärtig aus vier Anlagen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick:

Siehe auch 
 Liste von Kraftwerken in Bahrain

Einzelnachweise 

Gaskraftwerk in Bahrain
Gas- oder Ölkraftwerk in Asien
Bauwerk im Südlichen Gouvernement